Høffding est un nom de famille danois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Finn Høffding (1899–1997), compositeur danois ;
 Harald Høffding (1843–1931), philosophe danois.

Notes et références